Чемпіонат Албанії 1947 — 10-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1947
Албанія